Welcome to Poppy's — четвёртый студийный альбом группы Fun Lovin' Criminals, выпущен 9 сентября 2003 года.

Список композиций 
 "Too Hot" - 3:16
 "Stray Bullet" - 2:47
 "Living on the Streets" - 3:45
 "Lost It All" - 3:01
 "Friday Night" - 4:18
 "You Got a Problem" - 2:56
 "Running for Cover" - 4:21
 "Take Me Back" - 3:32
 "What Had Happened?" - 4:27
 "Got Our Love" - 4:02
 "This Sick World" - 4:10
 "Steak Knife (Bottle of Wine)" -
 "Beautiful" - 4:28
 "Baby (Party Dress)" - 3:20
 "You Just Can't Have It All" - 2:44

Синглы 
 2003 "Too Hot" #61 UK
 2003 "Beautiful" #132 UK

Альбомы Fun Lovin’ Criminals
Альбомы 2003 года
Альбомы EMI Records